Winfrid steht für:

 Winfrid, männlicher Vorname, siehe Winfried
 Winfrid, Pseudonym von Joachim Haupt (1900–1989), deutscher Politiker (NSDAP)